A Marinha dos Estados Unidos teve três navios chamados USS Quincy:

 USS Quincy (AK-10): um navio cargueiro que serviu de 1918 a 1922; anteriormente o alemão SS Vogesen.
 : um cruzador pesado da  que serviu de 1935 a 1942.
 : um cruzador pesado da  que serviu de 1943 a 1954.